Denne liste over fredede fortidsminder i Esbjerg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Esbjerg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Esbjerg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments